Dit is de wereldranglijst van december 2003 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 december 2003.

Mannen 12